Алекса́ндр Васи́льев:
  (ок. 1918—2008) — французский адмирал и писатель.
 
 Васильев, Александр Алексеевич (1882—1918) — один из первых русских пилотов-авиаторов.
 
 Васильев, Александр Антонович (1888—1943) — начальник мостопоезда № 29, Герой Социалистического Труда.
 Васильев, Александр Борисович (род. 1961) — советский легкоатлет-барьерист.
 
 Васильев, Александр Викторович (1913—1976) — советский архитектор.
 Васильев, Александр Геннадьевич (род. 1948) — депутат Государственной думы Российской Федерации I созыва.
 
 Васильев, Александр Гордеевич (1878—1948) ― фаготист, профессор Ленинградской консерватории.
 Васильев, Александр Григорьевич (1888—1931) — большевик, член Учредительного собрания, военный деятель.
 Васильев, Александр Дмитриевич (1898—1965) — советский военачальник, генерал-майор.
 Васильев, Александр Игоревич (род. 1989) — российский хоккеист.
 Васильев, Александр Иванович (1910—1987) — советский хозяйственный и государственный деятель.
 Васильев, Александр Ильич (1877—1956) — доктор наук, профессор
 Васильев, Александр Карпович (1904—1956) — полный кавалер ордена Славы.
 Васильев, Александр Макарович (1915—1941) — Герой Советского Союза.
 Васильев, Александр Матвеевич (1909—1979) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Васильев, Александр Михайлович (1891—1952) — начальник Московско-Окружной железной дороги, Герой Социалистического Труда.
 Васильев, Александр Модестович (род. 1959) — украинский предприниматель, политик.
 
 
 Васильев, Александр Петрович (1868—1918) — протоиерей, духовник царской семьи, пастырь-трезвенник, патриот-монархист.
 
 Васильев, Александр Сергеевич (1921—2002) — советский и российский писатель.
 
 Васильев, Александр Филиппович (1902—1984) — советский военный разведчик и военный дипломат, генерал-лейтенант.
  Примечания